Агрела:

 Агрела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту
 Агрела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага